Stubbs – miasto w USA
 Rennae Stubbs – Tenisistka australijska
 Frank Edward Stubbs angielski wojskowy
 Alan Stubbs – brytyjski piłkarz
 Bruce Stubbs – polityk kanadyjski
 George Stubbs – XVIII-wieczny malarz
 Una Stubbs – aktorka i tancerka brytyjska
 (11713) Stubbs – Planetoida
 Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – gra komputerowa